Иоганн Бах: Бах, Иоганн (1604—1673) — композитор, основатель эрфуртской ветви семейства Бахов.
 Бах, Иоганн Амброзий (1645—1695) — музыкант, отец И. С. Баха.
 Бах, Иоганн Кристиан (1735—1782) — композитор, младший сын И. С. Баха, известный как «Лондонский Бах».
 Бах, Иоганн Людвиг (1677—1731) — композитор и скрипач, двоюродный брат И. С. Баха.
 Бах, Иоганн Михаэль (1648—1694) — композитор, дядя И. С. Баха.
  (1745—1820) — композитор и музыкальный теоретик, племянник И. С. Баха.
 Бах, Иоганн Николаус (1669—1753) — композитор, двоюродный брат И. С. Баха.
 Бах, Иоганн Себастьян (1685—1750) — немецкий композитор, органист, капельмейстер, музыкальный педагог.
 Бах, Иоганн Якоб (1682—1722) — музыкант, композитор, старший брат И. С. Баха.